Borgberg kan syfta på:

 Borgberg, Karis – ett berg i Karis
 Borgberg, Houtskär – ett berg i Houtskär

Se även
Borgberget